«Футболист» — советский фильм Александра Гордона. Экранизация одноимённой повести Анатолия Степанова.

Сюжет 
Фильм снят по повести Анатолия Степанова о бывшем футболисте Олеге Норове, который пытался противостоять дельцам теневого тотализатора. Норов, став тренером, замечает на одном из матчей позиционный просчет защитника, приведший к голу. Норов уверен — выпестованный им юниор не мог так грубо ошибиться.

Несколько встреч с нужными людьми и сопоставление фактов приводят Норова к выводу: матчи чемпионата страны продаются и покупаются, их сценарий и итоговый счет прописаны заранее. С помощью нескольких старых друзей Норов начинает расследование. Распутав клубок, он решает сорвать договорной матч. Игра действительно проходит честно и завершается не с тем результатом, которого ждали серые букмекеры, но за всё нужно платить, и ценой становятся человеческие жизни. Вскоре власти (по указке Норова и его друзей) разгромили спортивную мафию во главе с махинатором по кличке «Человек-гора», потому что справедливость всегда на стороне закона.

В ролях 
 Валентин Гафт — главный тренер футбольной команды Олег Александрович Норов
 Евгений Лазарев — Георгий Станиславович («Гоша»), директор футбольного клуба
 Владимир Ферапонтов — Михаил, друг Олега Норова
 Борис Химичев — Теодор Георгиевич, «Тэд»
 Аристарх Ливанов — Валерий Марков
 Татьяна Лаврентьева — Зоя
 Леван Мсхиладзе — Арсен
 Николай Лазарев — Игорь
 Виктор Дёмин — Григорий Давыдович («Человек-гора»), главарь мафии
 Екатерина Тарковская — Катя
 Лариса Данилина — Тамара
 Борис Клюев — Альберт, спортсмен-боксёр
 Юрий Слободенюк — Юра
 Станислав Коренев — Эдуард
 Эдуард Хруцкий — эпизод''

Роли дублировали 
 Юрий Саранцев

Литература 
 Воронин Ю. В футболе и не только // Новороссийский рабочий. — 1990. — 2 июня.

Примечания

Ссылки 
 Андрей Волков Рецензии. «Футболист» Александра Гордона.
 Боролся с мафией и договорными матчами в СССР. Незабываемая роль Гафта в кино.
 «Балет для масс»: 7 лучших фильмов о футболе.
 Вот 17 советских фильмов о футболе…

Фильмы о футболе
Фильмы СССР 1990 года
Фильмы студии «Мосфильм»
Фильмы, выпущенные сразу на видеоносителях